Norrströmmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrströmmen, Korsnäs, Österbotten, 
 Norrströmmen (Sottunga, Åland), 
 Norrströmmen, Nagu, Åboland,

Se även 
 Norrströmstunneln

Robotskapade Finlandförgreningar